Vogelheim steht für:

 Vogelheim, Stadtteil von Essen, Nordrhein-Westfalen

Vogelheim ist der Familienname folgender Personen:

 Astrid Vogelheim (* 1970), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Elisabeth Vogelheim (* 1952), deutsche Gewerkschaftsfunktionärin, VW-Managerin, Frauenrechtlerin und hessische Verfassungsrichterin 
 Willy Schulte-Vogelheim (1911–2003), deutscher Tänzer und Choreograph